Світлова доріжка - багатозначний термін:

 Відблиск на воді у вигляді доріжки від Сонця (Сонячна доріжка) чи Місяця (Місячна доріжка).
 Напрямлене освітлення від ліхтаря чи прожектора (http://loco.kiev.ua/nichne-osvitlennya-sadyby.php)